NJE steht für:
 NetJets, eine amerikanisch-portugiesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Network Job Entry, siehe BITNET
 New Jazz Orchestra, britische Jazz-Bigband
 Star Wars: The New Jedi Order, nicht-kanonische Star-Wars-Romane, 1999–2003

Abkürzung